Geologia
Pedregulho - uma rocha de média a grande dimensão (> 25,6 cm de diâmetro);
Toponímia
Pedregulho (Rosais) - um povoado da freguesia dos Rosais, na ilha de São Jorge, Açores;
Pedregulho - um município do estado de São Paulo, Brasil;
Pedregulho - o nome pelo qual é conhecido o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

Desambiguação